Жилин, Олег:
 Жилин, Олег Николаевич (род. 1971) — советский и украинский футболист
 Жилин, Олег Павлович (род. 1947) — советский футболист, советский и украинский футбольный тренер